Крупнозу́бый дельфи́н или гребнезубый дельфин () — вид морских млекопитающих семейства дельфиновых. Единственный представитель рода Крупнозубые дельфины (Steno). Вид впервые описан Жоржем Кювье в 1823 году. Родовое имя Steno происходит от греческого слова «узкий», относящегося к рылу, а видовое имя дано в честь Якоба ван Бреда, изучавшего записи Кювье.

Описание 

Длина тела от 209 до 283 см, нагрудный плавник длиной примерно 36—49 см, спинной плавник высотой 18—28 см, масса 90—155 кг, самцы крупнее самок. Окраска серая с белыми рассеянными пятнами. Наиболее явные отличительные признаки — коническая форма головы и тонкое рыло. У других видов дельфинов либо более короткое рыло, либо гораздо сильнее выпуклый лоб. Характерна также форма зубов — их поверхность шероховата и образована многочисленными узкими нерегулярными хребтами. Количество зубов составляет от 19 до 28 в каждой челюсти.

Распространение 
Это тропический и субтропический вид, который обычно живёт в глубоких океанических водах, на глубине не менее километра, часто — более полутора, за что его иногда называют глубоководным дельфином. Ареал распространяется на все три основных океана, представители вида редко выходят на север от 40° с. ш. и южнее 35° ю. ш. Тем не менее, в некоторых областях (например, у берегов Бразилии и Западной Африки) крупнозубый дельфин может встречаться в более мелких прибрежных водах. Встречается также во многих полузакрытых водоёмах таких, как Сиамский залив, Красное море, Мексиканский залив, Карибское море и Калифорнийский залив.

Образ жизни 
Питается головоногими моллюсками и рыбой, в том числе крупной рыбой, такой как Coryphaena hippurus. Живёт в небольших группах по 3—4 особи. Хищниками являются косатки и акулы.

Примечания

Литература 
 Hammond, P.S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K.A., Karkzmarski, L., Kasuya, T., Perrin, W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y. , Wells, R.S. & Wilson, B. 2012. Steno bredanensis. In: IUCN 2012
 

Животные, описанные в 1828 году
Дельфиновые
Морские млекопитающие
Млекопитающие Тихого океана
Млекопитающие Индийского океана
Млекопитающие Атлантического океана
Монотипические роды млекопитающих